Флаг Кири́лловского района — официальный символ муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 апреля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1562.

Описание 
«Флаг Кирилловского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, нижней — зелёного цвета. В центре полотнища изображено железное на цепи клепало на деревянном треножнике. Непосредственно под железным на цепи клепалом на деревянном треножнике изображены два железных молота с древками накрест, перевёрнутые деревянными древками вверх по отношению к железному на цепи клепалу на деревянном треножнике. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Клепало — инструмент, употребляемый в древние времена вместо колоколов.

Два железных молота, положенных в зелёном поле — знак того, что при оном новом городе есть старинный знатный монастырь (имеется в виду Кирилло-Белозерский монастырь, основанный монахом Кириллом в 1397 году).

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества;

Зелёная земля отражает красивую природу района и его сельское хозяйство; зелёный цвет — символ плодородия, надежды, жизни и здоровья.

Примечания 

Флаги с изображением молота